Small Axe bezeichnet:

 einen Song von Bob Marley und The Wailers auf dem Album Burnin’
 Small Axe (Filmreihe), ein fünfteiliger Filmzyklus aus dem Jahr 2020 von Steve McQueen (Regisseur)
 das Small Axe Project